KOV steht für:
 Kommunistischer Oberschülerverband
 Verordnung des Bundesgerichts vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter
 Verordnung über die vom Bund zu tragenden Aufwendungen für die Heil- und Krankenbehandlung Versorgungsberechtigter in Versorgungskrankenanstalten der Länder, siehe Erstattungsverordnung
 KOV mbH, ein Gemeinschaftsunternehmen von etwa 30 bayerischen Stadt- und Gemeindewerken

KoV steht für:
 Kooperationsvereinbarung Gas, ein Vertragswerk im deutschen Energiehandel

Abkürzung